Bathurstův ostrov () je pojmenování pro několik ostrovů:

 Bathurstův ostrov (Austrálie) – ostrov v Severním teritoriu v Austrálii
 Bathurstův ostrov (Kanada) – ostrov v Nunavutu v Kanadě

Externí odkazy